

Personalidades
 Shō Ishimoda - Historiador japonês.
 Sho Ito - Futebolista japonês.
 Sho Sakurai - Cantor e actor japonês.

Música

 Shō - Instrumento musical tradicional do Japão.

Literatura
 Sho Tsukioka - Livro de Koushun Takami publicado no Brasil como Batalha Real.

Outros
 Sho - Letra grega.

Personagens fictícios

 Sho da Armadura do Céu - Personagem de Saint Seiya.
 Sho (Pokémon) - Personagem de Pokémon

Desambiguação